PhonePass is de naam van een taaltoets die is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Ordinate en die de basis vormt van de zogenoemde 'taaltoets' die met ingang van 1 maart 2006 door de Nederlandse overheid wordt ingevoerd. Mensen van buiten de Europese Unie die zich in Nederland willen vestigen, moeten eerst via het PhonePass-systeem een taaltoets afleggen om aan te tonen dat zij het Nederlands op een aanvaardbaar niveau beheersen.

PhonePass werkt via de telefoon. De aspirant-immigrant dient zich naar de Nederlandse ambassade van zijn eigen land te begeven, waar hem via de telefoon vragen worden voorgelegd als 'Zet je thee met heet of koud water?', en 'Heeft een auto twee of vier wielen?' Een computer beoordeelt of de uitgesproken antwoorden correct zijn.

Zowel uit wetenschappelijke als politieke hoek is er kritiek gekomen op de kwaliteit van PhonePass. Zo zou de kwaliteit van automatische spraakherkenning momenteel nog onvoldoende zijn om betrouwbare werking te garanderen. Om die reden is de invoering van PhonePass, die al begin 2005 werd voorgesteld, enkele malen uitgesteld. Uiteindelijk heeft minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie besloten het systeem op proef toch in te voeren per 1 maart 2006; de eerste maanden zal het systeem gecontroleerd worden door TNO.

Externe link

 Kennislink-artikel van spraakwetenschapper Helmer Strik

onderwijs in Nederland